Типпелига 2006 () — 62-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Волеренга».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2006
Норвегия
Спорт в Норвегии в 2006 году